Rádio Voz do Coração Imaculado é uma emissora de rádio de Anápolis, município do estado de Goiás. A rádio foi inaugurada como Rádio Carajá em 1947 e ganhou a atual nomenclatura em 1990.

História 
Fundada em Anápolis, a Rádio Carajá foi a segunda emissora de rádio a entrar no ar de forma legal no estado de Goiás. Fundada por João Simonetti, fundador em 1934 da Bauru Rádio Clube e em 1960 da TV Bauru, Ermeti Simonetti e Alfredo Rosa, Em 17 de julho de 1947, ganhou voz pela primeira vez às 14 horas, pelo do locutor paulista Carlos Fernandes.

Seu prefixo de identificação ZYJ 3 - Onda Média - 1480 kHz foi marcado pelo slogan: Rádio Carajá de Anápolis, a Voz do Coração do Brasil. Marcou a história do rádio com os programas de auditório e suas radionovelas, estreladas por vários atores vindouros da companhia de Procópio Ferreira, entre eles Elídia Simonetti, esposa de Ermeti e sua irmã Maria José Oliveira, esposa de Alfredo Rosa.Na década de 1950 foi levada ao ar em 2420 kHz em ondas tropicais na banda de 120 metros depois foi repassada para a banda de 60 metros na década de 1970 em 4885 kHz em onda tropical.

Abrigou praticamente todos os profissionais de rádio surgidos na cidade de Anápolis até os anos 90. Seu último proprietário foi Nilson Silva Rosa, sobrinho-neto de seu fundador que em 1991 fundou sua filial em frequência modulada, que funcionou com nome fantasia de Tabajaras FM e posteriormente 91,5 FM. Sua última transmissão com programação própria foi em 2002 sob direção artística de Karina Santiago. Após esse período, a emissora passou a funcionar como retransmissora de redes nacionais de rádio.

Hoje, a Rádio Carajá não existe. Sua freqüência de AM ondas médias foi mudada para 770 kHz e ondas tropicais de 60 metros em 4885 kHz, e o seu nome para Rádio Voz do Coração Imaculado, dirigida pelos Frades Franciscanos da Imaculada.

Ligações externas 
 A História de Anápolis
 A História do Rádio em Goiás
 Forma e Conteúdo da Informação Científica do Rádio UNESP
 A história de Anápolis

Estações de rádio de Goiás
Anápolis